2002 Голяма награда на Италия е 53-то за Голямата награда на Италия и 15-и кръг от сезон 2002 във Формула 1, провежда се на 15 септември 2002 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия